Moraleda de Zafayona kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moraleda de Zafayona (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Moraleda de Zafayona (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar